Существование и гладкость решений уравнений Навье — Стокса — одна из семи математических задач тысячелетия, сформулированных в 2000 году Математическим институтом Клэя.

Уравнения Навье — Стокса описывают движение вязкой ньютоновской жидкости и являются основой гидродинамики. Численные решения уравнений Навье — Стокса используются во многих практических приложениях и научных работах. Однако в аналитическом виде решения этих уравнений найдены лишь в некоторых частных случаях, поэтому нет полного понимания свойств уравнений Навье — Стокса. В частности, решения уравнений Навье — Стокса часто включают в себя турбулентность, которая остаётся одной из важнейших нерешённых проблем в физике, несмотря на её огромную важность для науки и техники.

Уравнения Навье — Стокса 

Для трёхмерного вектора скорости жидкости  и давления  уравнения Навье — Стокса записываются так:
 ,
где  — это кинематическая вязкость,  — плотность,  — внешняя сила,  — оператор набла и  — оператор Лапласа (лапласиан), который также обозначается, как  или . Это векторное уравнение, которое в трёхмерном случае может быть представлено как три скалярных уравнения. Если обозначить компоненты векторов скорости и внешней силы как:
 ,
то для каждого значения  получается соответствующее скалярное уравнение:
 
Неизвестными величинами являются скорость  и давление . Поскольку в трёхмерном случае получается три уравнения и четыре неизвестных (три компоненты скорости и давление), то необходимо ещё одно уравнение. Дополнительным уравнением является закон сохранения массы — уравнение неразрывности, которое в случае несжимаемой среды преобразуется в условие несжимаемости жидкости:
 

Начальные условия к уравнениям Навье — Стокса задаются в виде:
 ,
где  — заданная гладкая вектор-функция, удовлетворяющая уравнению неразрывности .

Варианты постановки задачи 
Институт Клэя сформулировал два основных варианта постановки задачи о существовании и гладкости решений уравнений Навье — Стокса. В первом варианте уравнения рассматриваются во всём трёхмерном пространстве  с некоторыми ограничениями на скорость роста решения на бесконечности. Во втором варианте уравнения рассматриваются на трёхмерном торе  с периодическими граничными условиями. Для получения премии достаточно доказать или опровергнуть существование и гладкость решения в любом из двух вариантов.

В трёхмерном пространстве 
Пусть начальная скорость  — произвольная гладкая функция, удовлетворяющая уравнению неразрывности и такая, что для любого мультииндекса  и любого  существует постоянная  (зависящая только от  и ) такая, что

  для всех 

Пусть внешняя сила  — также гладкая функция, удовлетворяющая аналогичному неравенству (здесь мультииндекс включает также производные по времени):

  для всех 

Решения должны быть гладкими функциями, которые не возрастают неограниченно при . Требуется выполнение следующих условий:

 
 Существует постоянная  такая, что  для всех .

Первое условие означает, что функции глобально определены и являются гладкими; второе — что кинетическая энергия глобально ограничена.

Требуется доказать одно из двух утверждений:
 существование и гладкость решений уравнений Навье — Стокса в : для  и любого начального условия , удовлетворяющего вышеописанным условиям, существует глобальное гладкое решение уравнений Навье — Стокса, то есть вектор скорости  и поле давления , удовлетворяющее условиям 1 и 2;
 несуществование или негладкость решений уравнений Навье — Стокса в : существуют начальное условие  и внешняя сила  такие, что не существует решений  и , удовлетворяющих условиям 1 и 2.

Попытки решения 
10 января 2014 года казахстанский математик Мухтарбай Отелбаев опубликовал статью, в которой утверждал, что дал полное решение проблемы, проверка результата осложнена тем, что работа написана на русском языке. В сообществах математиков обсуждаются контрпримеры к основным утверждениям. В 2014 году была найдена серьёзная ошибка в доказательстве, которую признал автор.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Официальное описание задачи, данное Чарльзом Фефферманом
 Проблемы 2000 года: уравнения Навье-Стокса // Компьютерра, 5 октября 2005 года.
 Современное состояние проблемы в личном блоге Теренса Тао

Гидродинамика
Задачи тысячелетия
Открытые математические проблемы
Физические гипотезы
Гипотезы классической физики